Dieser Artikel behandelt die bulgarische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 8

Spielergebnisse

Bulgarisches Aufgebot 

Bulgarien
2004